Gilles Roussel peut désigner :
 Gilles Roussel, informaticien, président de l'Université Gustave-Eiffel ;
 Gilles Roussel, dit Boulet, auteur de bande dessinée.